Бернаскони () — итальянская фамилия. 

Известные носители:

 Бернаскони, Иван Петрович (1770—1827) — академик архитектуры Императорской Академии художеств.
 Бернаскони, Иосиф Иванович (1796 — после 1833) — итальянский живописец и декоратор; работал в Петербурге. 
 Бернаскони, Лаура (ок. 1674) — итальянская художница эпохи барокко.
 Бернаскони, Уго (1874—1960) — итальянский художник и писатель.
 Бернаскони, Умберто (1910—?) — уругвайский баскетболист.